Rasten steht für:

 eine Pause

namentlich:
 ein Ortsteil der Gemeinde Ágfalva (Agendorf) bei Sopron, Ungarn (bis 1921) 
 Södra Rasten, Ansiedlung auf Frösön bei Östersund, Jämtlands Län, Schweden

Rastén ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Rastén (1913–1993), dänischer Journalist, Auslandskorrespondent und Publizist

Siehe auch: